Osoby o tym nazwisku:
 Bogusław Molski – polski botanik
 Eugeniusz Molski – polski plastyk, ceramik i podróżnik
 Józef Molski – polski urzędnik
 Marcin Molski – polski wojskowy, poeta satyryczny
 Rafał Molski – polski matematyk i filozof matematyki